Adolfo Zordan (1953) – politico italiano
Eugenio Zordan (1921-1990) – calciatore italiano